Hranilović ist der Familienname folgender Personen:
Ilija Hranilović (1850–1889), kroatischer Bischof
Janko Hranilović (* 1979), kroatischer Badmintonspieler
Jovan Hranilović (1855–1924), kroatischer Schriftsteller, Lyriker und Pfarrer